Zsuzsanna Nagy, Zsuzsa Nagy
 Zsuzsa Nagy (ur. 1929) – węgierska pisarka i tłumaczka
 Zsuzsa Szabó, Zsuzsa Nagy (ur. 1940) – węgierska lekkoatletka
 Zsuzsanna Nagy, Zsuzsa Nagy (ur. 1951) – węgierska gimnastyczka
 Zsuzsa Nagy (ur. 1975) – węgierska judoczka
 Zsuzsanna Nagy (ur. 1986) – węgierska łyżwiarka